Hierba para el sudor de pies puede referirse a:
 el nombre común de la planta Plantago lanceolata;
 el nombre común de la planta Plantago media.